Hamburger Programm steht für folgende Parteiprogramme:

 Hamburger Programm (CDU) aus dem Jahr 1953
 Hamburger Programm (SPD) aus dem Jahr 2007